Franz Rosenzweig – filosofo tedesco.
 4911 Rosenzweig – asteroide della fascia principale.